L'édition 2018 du tournoi de tennis de Québec se déroule du 10 au  sur moquette en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Pauline Parmentier remporte le tournoi en simple, Asia Muhammad et Maria Sanchez celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfait des Russes Anna Blinkova, Vitalia Diatchenko, Margarita Gasparyan et Anastasia Pavlyuchenkova, des Américaines Danielle Collins et Sachia Vickery, de la Serbe Olga Danilović et de la Chinoise Peng Shuai. Elles sont respectivement remplacées par Veronika Kudermetova, Madison Brengle, Beatriz Haddad Maia, Heather Watson, Naomi Broady, Georgina García Pérez, Ons Jabeur et Mona Barthel.

Lauréates 
La Française Pauline Parmentier s'impose en finale face à l'Américaine Jessica Pegula en 2 sets (7-5, 6-2). Elle remporte ainsi son  en simple.

Les Américaines Asia Muhammad et Maria Sanchez remporte leur  en collaboration en battant la paire composée de Darija Jurak et Xenia Knoll, cela en 2 sets (6-4, 6-3). De plus, il s'agit de leur  et  titre respectivement dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Québec
Sport au Québec en 2018
Tennis en septembre 2018